Juana Núñez de Lara (1286 – 1351) byla dcerou Juana Núñez I. de Lara a jeho manželky Teresy Díaz II. de Haro z lordství Bizkaia. Juana je také známá jako la Palomilla nebo Lady z Lara.

Život 
Poprvé se Juana provdala za Jindřicha Kastilského, syna Ferdinanda III. Kastilského a jeho první manželky Alžběty Štaufské. Manželství bylo bezdětné a Jindřich v roce 1304 zemřel a mladá Juana ovdověla.

Podruhé se Juana provdala za Fernanda de la Cerda, syna Ferdinanda de la Cerdy a Blanky Francouzské. Blanka byla dcerou Ludvíka IX. Francouzského a jeho manželky Markéty Provensálské. Juana měla s Fernandem čtyři děti:

 Juan Núñez III. de Lara (1313–1350)
 Blanka de La Cerda y Lara (1317–1347)
 Markéta Núñez de Lara, jeptiška
 Marie de La Cerda y de Lara (1319–1375)

Jejich dcera Blanka de La Cerda y Lara byla matkou Jany z Peñafielu. Ta se stala manželkou Jindřicha II. Kastilského a matkou Jana I. Kastilského a navarrské královny Eleonory.

Juanin manžel zemřel v roce 1322, Juana sama v roce 1351 ve městě Palencia.

Reference 

Narození v roce 1286
Úmrtí 12. června
Úmrtí v roce 1351
Ženy
Narození v Palencii